Соревнования по тхэквондо среди мужчин в категории до 80 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 26 июля 2021 года в зале A арены «».

Олимпийским чемпионом стал 23-летний Максим Храмцов, представлявший на Играх Олимпийский комитет России. Несмотря на рецидив травмы правой кисти, случившийся в первом же бою турнира, он дошёл до финала и в решающем поединке одолел иорданца Салеха аш-Шарабати, принеся тем самым первую в истории российского тхэквондо победу на Олимпиадах.

Бронзовые медали завоевали египтянин Сеиф Иса и хорват Тони Канаэт.

Олимпийский чемпион 2016 года ивуариец Шейк Саллах Сиссе, посеянный на турнире под 3 номером, выбыл из борьбы уже в первом раунде соревнований.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Плей-офф 
В соответствии с предварительным посевом спортсмены были разбиты на пары; победитель каждой пары проходил в следующий раунд соревнований.

Утешительный турнир 
Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, приняли участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года 

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2020